Nowosielce ist der Name von zwei Ortschaften in Polen:

in der Woiwodschaft Karpatenvorland:
 Nowosielce (Przeworsk) 
 Nowosielce (Zarszyn)

Siehe auch: Sielce, Nowosilzi (ukrainisch Новосільці)